Thun steht für:
 Thunfische, mehrere Arten
 Thun (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Thun, ursprünglicher Name der Segelyacht Taube (Schiff)

Thun ist der Name folgender

Adelsgeschlechter:
 Thun (schweizerische Adelsgeschlechter), Freiherrengeschlecht und Ministerialenfamilie im Berner Oberland
 Thun (pommersches Adelsgeschlecht), altes Geschlecht aus Lüneburg
 Thun und Hohenstein, deutsches Adelsgeschlecht

Bauwerke:
 Schloss Thun, Burg in Thun, Schweiz
 Castel Thun, Burg im Nonstal in der Region Trentino-Südtirol, Italien

Orte:
 Thun, Stadt in der Schweiz
 Amtsbezirk Thun, ehemalige Verwaltungseinheit in der Schweiz
 Verwaltungskreis Thun, Verwaltungseinheit in der Schweiz
 Groß Thun und Klein Thun, zwei Stadtteile von Stade, Niedersachsen
 Thun-l’Évêque, Gemeinde im Département Nord, Frankreich
 Thun-Saint-Amand, Gemeinde im Département Nord, Frankreich
 Thun-Saint-Martin, Gemeinde im Département Nord, Frankreich

Unternehmen:
 Thun AG, Geschenkartikelhersteller aus Bozen
 Alfred Thun, deutscher Hersteller von Fahrradkomponenten in Ennepetal

Siehe auch:

 TUN (Begriffsklärung)
 Toon (Begriffsklärung)
 Toone (Begriffsklärung)